Murakasoo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Mahu Raba, mosse, Lääne-Viru län, 
 Muraka Raba, träsk, Ida-Viru län, 

Robotskapade Estlandförgreningar